

Топоніми 
 Рев () — муніципалітет у Франції, в регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Рев (Аскеран) — село у Аскеранському районі Нагірно-Карабаської Республіки.

Персоналії 
 Рев I Справедливий (груз. რევ I მართალი) — цар Кавказької Іберії (Картлі, нині — центральна та східна Грузія) з династії Аршакідів. * Рев (фр. Reuves) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Рев II (* რევ II, д/н —361) — співцар Іберії у 345—361 роках.

Інше 
 Рев — тип вокалізації тварин, гучний, протяжливий крик, ревіння.
 РЕВ (абревіатура) — рада економічної взаємодопомоги, міжурядова організація соціалістичних країн (1949—1991).